D619 (Aube), een weg in het Franse departement Aube
D619 (Haute-Marne), een weg in het Franse departement Haute-Marne
D619 (Seine-et-Marne), een weg in het Franse departement Seine-et-Marne